Болеслав II «Лысый» или «Рогатка» ( или ) (1220/1225 — 26/31 декабря 1278), старший сын Генриха II Благочестивого и Анны Легницкой, дочери Пржемысла Отакара (Оттокара) I. Князь-принцепс Польши в 1241, князь Силезии (Вроцлав) в 1241—1248, князь Легницы в 1248—1278 годы.

Биография

Потеря Кракова и Великой Польши 

После гибели 9 апреля 1241 года в битве при Легнице Генриха II его держава, охватывающая большую часть Польши, оказалась разделена. Ни один из преемников не смог в ближайшее время вновь её объединить. Монголы, после битвы при Легнице и разорения Польши, ушли в Венгрию, а потом на Восток.

Из пяти сыновей Генриха II силезского, лишь Болеслав и его брат Мешко могли править самостоятельно, не нуждаясь в регенте. Но в течение первых месяцев правления, их мать Анна помогала им. Ситуация для Болеслава была тяжелой. Он как старший сын Генриха II и как владетель Кракова первоначально считался верховным правителем Польши.

Но уже в 1241 году его права оспорил Конрад I Мазовецкий. Великопольская хроника причиной этого называет: Болеслав, первородный Генриха, которого убили татары, наследуя в княжестве своему отцу Генриху совместно со своими братьями Генрихом, Владиславом, Конрадом и Мешко, не унаследовал кротость отца, [и], проявляя свои звериные наклонности, начал свирепствовать по отношению к полякам, проявлять чрезмерное высокомерие, стал ставить тевтонцев выше поляков, щедро оделяя их поместьями. Вследствие этого поляки отказались от вассальной присяги и добровольно ушли из его владений.
Силезские компилятивные анналы иначе оценивают события:
После смерти убитого язычниками князя Генриха краковские рыцари себя и краковскую землю передали сыну князя Генриха юному Болеславу. Но мазовецкий князь Конрад, не позволив ему принять власть, собрал большое войско и пришёл в Краков. Болеслав же, не имея возможности ему противиться, осмотрительно ушёл из Кракова, оставив там капитана и свою родню. И когда князь Конрад захотел на них напасть, они заключили мир и передали ему замок Скалы и город Краков, а также и сами признали его власть.

А в 1242 году Болеслав V Стыдливый, вернувшийся из Венгрии, был провозглашен князем Кракова. В 1241 году сыновья Владислава Одонича Пшемыслав и Болеслав отобрали у Болеслава Познань и Гнезно, которые когда-то принадлежала их отцу. В 1244 году братья при помощи померанцев получили Санток.

В 1246 году Болеслав, желая вернуть Великую Польшу, вторгся во владения братьев и основал крепость Копаница на реке Обра. После этого Болеслав заключил с братьями мир он отказался от Великой Польши получив в качестве компенсации Санток, Мендзыжеч и Збоншинь.

По словам Великопольской хроники в 1247 году Пшемыслав помог Болеславу Силезскому в борьбе с Барнимом I Добрым, пытавшимся захватить Санток. За это Болеслав передал Санток Пшемыславу.

Силезские войны 
После гибели Генриха II Благочестивого в 1241 году Силезия была разделена между Болеславом и Мешко (самым старшим из остальных братьев). В 1242 году Мешко владевший Любушской землей умер, и вся Силезия оказалась у Болеслава.
По мере взросления остальные братья начали требовать свою долю в наследстве. Болеслав безуспешно пытался с этим бороться.
В 1247 году Болеслав сделал достигшего совершеннолетия Генриха III Белого своим соправителем. Но между братьями начались конфликты.
В 1248 году Генрих Белый потребовал отдельного удела. Генриха поддержало вроцлавское дворянство. В результате раздела Болеслав как старший получил Легницу (где на реках Качава и Вежбяк было обнаружено золото), а Генрих Белый Вроцлав.
Во время конфликта Генрих взял Болеслава в плен и «связанного держал под стражей в легницкой башне». Через несколько месяцев Генрих вернул брату свободу.

Желая отомстить Генриху, Болеслав начал готовиться к войне. В 1248 году он заключил с магдебургским архиепископом соглашение о предоставлении войска в обмен на уступку половины Любушской земли с крепостью Любуш (где была могила его брата Мешко).
Благодаря немецкой поддержке он смог ненадолго изгнать Генриха Белого из Силезии.

Но в это время в Силезию вернулся Конрад I Глоговский. Болеслав неудачно попытался убедить, его продолжить духовную карьеру в качестве епископа Пассау. Конрад отказался и потребовал себе удела в Силезии. Опасаясь за свою жизнь, Конрад бежал к мужу сестры Елизаветы, Пшемыслу I Великопольскому.

Пшемыслав вместе со своим братом Болеславом Набожным вторглись в Силезию. Они смогли разбить войско Болеслава Рогатки, а сам он попал в плен.

После этого оба младших брата, попавшего в плен правителя, получили владения. Конрад стал князем Глогувским (где во время войны воздвиг крепость Бытом), а Генрих Белый вернул Вроцлавское княжество. Под властью Болеслава остались Легница и еще несколько городов.

Отношения с церковью 
В 1251 году Болеслав Рогатка, сомневаясь в верности кросненского каштеляна, взял его под арест. По словам Великопольской хроники «и передал его под стражу тевтонцам, желая потребовать от него денег, на которые он мог бы получить от тевтонцев помощь.»

В ответ на это Кросно присоединился к его брату, князю Конраду.

В 1256 году Болеслав приказал арестовать вроцлавского епископа Томаша. Вместе с ним были арестованы препозит Богухвал и вроцлавский каноник Геккард. Все они были заключены в замке Влень. Великопольская хроника пишет, что Болеслав это сделал:
одержимый дьявольским безумием и из-за наветов тевтонцев, которыми он руководствовался, не как князь, но как вор и разбойник приказывает, взломав дверь, схватить его, покоящегося на ложе, лишить всякого имущества и сбросить с него его одеяния. Выдвигает вздорные мотивы, а главное, вымогает у него деньги, чтобы раздать их тевтонцам.

В ответ на пленение священнослужителей гнезненский архиепископ предал князя анафеме.

Несмотря на это Болеслав Рогатка ждал выкупа. Томаш обещал выплатить за себя и остальных две тысячи марок серебра. Часть этой суммы была выплачена в виде суммы, в счет остальных дал заложников. Томаш был выпущен в Пасху 1257 года.

Желая отвести от себя подозрения в пленении Томаша Болеслав обвинял своих братьев Генриха вроцлавского и Конрада глоговского.
14 октября 1257 года Пелка, гнезненский архиепископ, Прандота епископ краковский, Томаш епископ вроцлавский, Богухвал епископ познанский, Волимир епископ влоцлавский, Андрей епископ плоцкий, Вильгельм епископ любушский и другие представители польской церкви собрались на синод в Ленчице. На этом синоде с согласия папы Александра провозгласил крестовый поход против Болеслава, за то что он более года пренебрегал отлучением.

Отношения с Конрадом 
После раздела Силезии у Болеслава были непростые отношения с братьями. Великопольская хроника пишет, что в 1251 году:
силезский князь Конрад из Бытома взял в плен своего родного брата Генриха, князя вроцлавского, из-за того, что тот не выполнил своего клятвенного обещания отобрать часть Силезского княжества от их брата Болеслава. А князь Генрих, отдав за себя заложников своему брату Конраду, освободился и дал Конраду обещание или отобрать от Болеслава часть земли, или выделить ему часть своей земли.

В 1257 году Болеслав пригласил своего брата Конрада на пир в Легницу. По словам Великопольской хроники Болеслав планировал пленить Конрада но тот узнал об этом. Конрад собрал большую свиту и поехал на пир. Спрятав большую часть своего войска около Легницы Конрад с небольшим отрядом вошел в крепость, где пленив Болеслава, похитил и посадил под арест в Глогуве.

Последние годы 
В 1273 году Болеслав выделил Явор старшему сыну Генриху V Брюхатому. В 1277 году Болеслав выступил союзником короля Германии Рудольфа I. 24 марта 1277 в битве под Стольцем Болеслав и его сын Генрих V разбили и захватили в плен своего племянника Генриха IV Пробуса (бывшего союзником чешского короля). Генрих IV в обмен на свободу был вынужден уступить Болеславу часть своих земель вместе с Сьрода-Слёнска.

26 августа 1278 года Пшемысл Оттокар II проиграл Рудольфу в битве у Сухих Крут.
Вскоре после этого — в декабре Болеслав скончался и был похоронен в доминиканском монастыре в Легнице. Три его сына Генрих V Брюхатый, Болеслав I Суровый и Бернард Проворный разделили земли между собой, усилив раздробленность Силезии.

Семья 

</center>

В 1242 году Болеслав женился на Хедвиг Ангальтской, дочери князя Генриха I Ангальтского (? — 1259).

От этого брака имел шестерых детей:
 Агнешка (1243/1250 — 1265). Жена с 1260/1264 Ульриха I, графа Вюртемберг
 Генрих V Брюхатый/Толстый (1248/1249 — 1296), князь Яворский в 1273—1278, князь Легницкий 1278—1296 и Вроцлавский в 1290—1296. Также был князем Сцинавы 1290, Олесницы в 1290—1294, Намыслува 1290—1294, Свидницы и Зембицы в 1290—1291 годы. Муж с 1277 года Елизаветы, старшей дочери Болеслава Благочестивого, князя Калишского.
 Ядвига (1250/1255 — после 1280). Жена с 1265/1273 года Конрада II, князя черского.
 Болеслав I Суровый (1252/1256 — 1301). князь Яворский в 1278—1301, Свидницы и Зембицы в 1291—1301, Львувека в 1278—1281 и 1286—1301.
 Бернард Проворный (1253/1257 — 1286). Князь Львувекский в 1278—1286 и Яворский в 1278—1281.
 Конрад (умер ребенком).

В 1260 году он женился на Евфимии, дочери князя Самбора II Померанского.

От этого или от первого брака родилась дочь:
 Катаржина (? — после 1270)

С 1270 года Болеслав Рогатка стал открыто жить со своей любовницей Софией фон Дирн (1255/1257-1323), от которой имел сына Ярослава (? — после 1286). Тяжело больная и глубоко оскорбленная изменой мужа, Евфимия в 1275 году уехала на родину в Померанию, их брак был признан недействительным. В 1277 году Болеслав женился на Софии фон Дирн, но этот брак продолжался всего несколько месяцев, так как в августе 1278 года Болеслав умер. После его смерти Евфимия вернулась в Силезию.

Примечания

Литература 
 
 
 Великая хроника о Польше, Руси и их соседях / текст В. Л. Янин. Л. М. Попова , Н. И. Щавелева. М., 1987.
 Силезские компилятивные анналы в переводе А. С. Досаева
 Анналы Верхней Силезии
 Анналы вроцлавского магистрата

Ссылки 
 
 
 
 

Умершие в Легнице
Силезские Пясты
Князья Польши
Пясты
Правители Европы XIII века